Alna – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine,
 Alna – dzielnica norweskiego miasta Oslo,
 Alna – przystanek kolejowy w Oslo, w Norwegii,
 Alna – rzeka w Norwegii,
 Alna – pruskojęzyczna nazwa rzeki Łyna.